Harry Nyström kan avse:

 Harry Nyström (ekonom) (född 1936), ekonom, professor i marknadslära
 Harry Nyström (företagare) (1898–1991), elektroingenjör och företagsledare